Nica este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Achim Nica
Adriana Nica
 Antim Nica
 Constantin Nica
 Cornel Nica
 Dan Nica
 Dumitru Nica
 Emilian Nica
 Evloghie Nica
 Nicolae Nica
 Nicolae-Ciprian Nica

Nică 
 Ilie Nică
 Mihail Nică

 Nică Iancu Iancovici

Vezi și 
 Ion (dezambiguizare)

Nume de familie românești